

История

Древнейший период (ранее III в. до н. э.) 

Сведения о первичном распространении буддизма на острове основываются на местных мифах, легендах и исторических хрониках. Согласно им, Гаутама Будда за восемь лет после его просветления трижды посещал этот остров, где раньше правили демоны, нага (змеи), якши (духи природы) и ракшасы (злые духи), сумел победить их и преподать свою Дхарму (учение) как правителям, так и простолюдинам, создать на Шри-Ланке как мужскую, так и женскую монашескую сангху, призванную сохранять и передавать потомкам это учение. В некоторых мифах жизнь и деяния Будды в Индии спроецированы на ланкийское общество, то есть Ланка считается родиной царевича Гаутамы.

По сведениям из Махавамсы, первый раз Будда прибыл на Шри-Ланку в Махиянгану через восемь месяцев после достижения просветления. После беседы с ним вождь якшей  достиг состояния шротапанны, а Будда оставил ему кусочек своего волоса, для которого Саман построил самую первую ступу на Шри-Ланке высотой примерно в три метра. После паринирваны Будды и кремации его тела архат Сарабху принёс в Махиянгану несгоревшую гортань, и она была помещена в ту же ступу, высоту которой увеличили до 5,5 метра. В дальнейшем эта ступа неоднократно реставрировалась, перестраивалась, и в изменённом виде дошла до наших дней в составе храмового комплекса .

Период Анурадхапуры (III в. до н. э. — XI в н. э.) 
Однако со временем первая шриланкийская сангха пришла в упадок, государства острова перестали поддерживать её, и в III веке до нашей эры только правитель Царства Анурадхапуры  (307—267 гг. до н. э.) желал возрождения буддизма на острове. А на индийском субконтиненте в то время буддийская сангха процветала в Империи Маурьев под властью императора Ашоки. Там примерно в 250 году до нашей эры был проведён Третий буддийский собор. Согласившиеся с решениями этого собора буддисты образовали «школу аналитического подхода» Вибхаджьяваду, которая выделилась из раннебуддийской школы Стхавира никая, разделившейся с Махасангхикой на Втором буддийском соборе. Преобладающая до сих пор на Шри-Ланке «школа старых переводов» Тхеравада появилась как направление Вибхаджьявады.

Когда Вибхаджьявада пришла на Шри-Ланку в Царство Анурадхапуры, там она стала известна под названием  (, ) или «Тамрапанья» (санскр., пали ) — по названию медно-красного цвета. По местному наименованию этой школы буддизма через несколько столетий было названо первое сингалезское государство на Шри-Ланке — , а неформально этим именем стали называть весь остров.

На Третьем буддийском соборе было также принято решение направить девять монашеских миссионерских делегаций в разные страны для распространения буддизма там. Одна из тех миссий отправилась на Шри-Ланку в Царство Анурадхапура. Она была не только религиозной, но и дипломатической, и состояла из членов семьи императора Ашоки, принявших монашество и ставших архатами. Той миссией руководил сын Ашоки Махинда (к тому времени уже старший монах (тхеро)), а подчинялись ему шесть других архатов: Иттия (Ittiya), Уттия (Uttiya), Самбала, Бхаддасала, Бхандука (двоюродный брат Махинды) и молодой шраманера Сумана (племянник Махинды).

В столице Царства Анурадхапуры, городе Анурадхапуре, царь Деванампия Тисса в своём королевском парке —  — лично встречал эту миссию. Вместе с царём Тиссой была жена его младшего брата принцесса Анула () со своей свитой из пятисот женщин. После встречи с Махиндой все эти женщины не только стали буддистками, но и достигли состояния шротапанны.

По легенде, Махинда и Деванампия Тисса встречались на вершине горы , где договорились о сотрудничестве в деле распространении буддизма в Царстве Анурадхапуры. Эта гора является одной из самых древних буддийских святынь Шри-Ланки; в ней обнаружены многочисленные пещеры, которые могли использоваться ранней шри-ланкийской сангхой.

Деванампия Тисса предоставил Сады Махамегхаваны Махинде и его буддийской монашеской общине (бхикшу-сангхе). Там был создан большой монастырь (вихара) — , часть построек которого сохранилась до наших дней. При материальной поддержке царя Анурадхапуры были построены и другие вихары и ступы в его государстве.

С. Д. Бандаранаяке (S. D. Bandaranayake) утверждает, что распространение буддизма в тот период поддерживалось как государством, так и частными мирянами. Художественных и архитектурных произведений того времени ныне осталось мало, но зато хорошо сохранились пещеры, в которых обитали буддийские монахи и монахини, с многочисленными записями, сделанными письмом брахми, повествующими о дарах сангхе от домовладельцев и вождей. В тот же период в Анурадхапуре были воздвигнуты Четия-паббата-вихара,  и ещё несколько женских и мужских монастырей

Бандаранаяке также полагает, что религия в Анурадхапуре достигла «бесспорной власти» при царях Дутугемуну и  (примерно с середины второго по середину первого века до нашей эры).  утверждает, что в первом столетии до нашей эры буддизм был «надёжно установлен на основных населённых территориях», принят сингальцами и ассимилировал их добуддийские верования, ритуалы и церемонии. Также буддийская религия сильно поспособствовала объединению Шри-Ланки под одной политической властью и в одной унифицированной культуре, во многом определила культуру, законы и государственное устройство как Царства Анурадхапуры, так и меньших сингалезских государств на острове, в значительной мере от него зависевших.

В Махавамсе (§ 29) написано о том, что в период правления греко-Бактрийского царя Менандра I (165/155-130 гг. до н. э.) йонский (греческий) настоятель монастыря по имени  привёл тридцать тысяч монахов из «йонского города Аласандра» () — видимо, это была Александрия Кавказская, располагавшаяся где-то в 150 километрах к северу от современного Кабула — на Шри-Ланку для получения посвящения у ступы  в Анурадхапуре. Там тогда правил сингалезский царь Дутугамуну (161—137 гг. до н. э.), который впервые разгромил тамилов на севере острова и объединил под своей властью всю Шри-Ланку .

Во II веке до н. э. северная часть острова была захвачена тамилами, которые оставались на острове 44 года и были разгромлены царём Дуттагамани Абхая (правил в 101—77 до н. э.). При нём позиции буддизма ещё более укрепились, но в I веке до н. э. вновь произошло нашествие тамилов, и после их изгнания царь Ваттагамани (правил в 29—17 до н. э.) решил созвать четвёртое сангити в монастыре Махавихара, чтобы решить вопрос о сохранении буддийских традиций. Был созван Четвёртый буддийский собор. 500 наиболее учёных монахов собрались в пещере монастыря  близ Матале, где на пальмовых листьях записали на пали тексты Винаи, Сутры и Абхидхармы и на сингальском языке комментарии к ним. В то же время царь Ваттагамани создал монастырь Абхайягиривихара.

На протяжении значительной части раннего периода истории анурадхапурского буддизма существовали три различные традиции Тхеравады: Махавихара (), Абхайягири и . Все три базировались в столице царства — городе Анарадхапуре, которая при тогдашних сингальских королях была велика по территории и населению, и каждая из этих трёх «подшкол» Тхеравады считала себя защитницей и поддержкой настоящего буддизма.

Первой из них установилась Махавихара; потом часть монахов, принявших некоторые положения Махаяны, порвали с Махавихарой и основали Абхайягири и Джетвану. Э. К. Вордер считает, что буддийская школа Махишасака, распространившаяся в Индии, тоже возникла на Шри-Ланке параллельно с Тхеравадой, но на острове она была поглощена другими, а в северные районы Шри-Ланки в разные времена могли приходить из Индии другие школы буддизма.

Сторонники традиции Абхайягири поддерживали отношения с индийскими буддистами на протяжении столетий и приняли многие из позднейших учений, включая многие элементы Махаяны, в то время как сторонники Джетваны принимали махаянские положения в меньшей мере. В то же время подшкола Махавихара многие махаянские доктрины, такие как локоттаравада («трансцедентализм»), считала еретическими, а  — поддельными писаниями.

Религиозные дебаты и конфликты между этими подшколами Тхеравады были обычным делом, особенно когда они устанавливали близкие отношения с сингальскими правителями и конкурировали между собой в стремлении получить поддержку короля. Большинство правителей оказывали поддержку всем традициям. Но махавихарским монахам удалось убедить царя , правившего с 209 по 231 г. н. э., устроить репрессии против махаянских учений, которые представлялись им несовместимыми с истинной доктриной.

Ситуация изменилась на противоположную при царе  (правил с 277 по 304 г.), который поддержал махаянский буддизм и стал преследовать сторонников Махавихары, отказавшихся принимать Махаяну, разрушил часть зданий комплекса Махавихары, чтобы построить новые монастыри: Джетавана в Полоннаруве и Абхаягири. После этого традиция Абхиягири стала самой крупной и влиятельной на острове, а Махавихара вернулась на прежние доминирующие позиции только в 1055 году, в  истории Шри-Ланки. Но уже при сыне Махасены, царе Сиримегхаванне, из Индии был привезён зуб Будды. Считалось, что обладание этим зубом дарует правителю сверхъестественные возможности видеть низкое и благородное, уродливое и прекрасное, проникать взором в грубые и нежные уровни существования, предвидеть последствия как своих мыслей и действий так и других существ Вселенной. Поэтому в честь этого события царь приказал восстановить Махавихару, отлить золотую статую Махинды и учредить фестиваль Махинды, символизирующий борьбу за чистоту буддизма.

Соперничество между монастырями Махавихара, Абхаягиривихара и Джетавана продолжалось до нашествия тамилов в V веке, после изгнания тамилов сингальские цари стали поддерживать Махавихару как оплот национального духа и истинного буддизма. Историческим событием считается прибытие на остров Буддхагхоши (кон. V века) и завершение с его помощью работы над композицией палийского канона (см. Типитака). Примерно тогда же были начаты две сингальские хроники на пали: Дипавамса и Махавамса. Последняя сыграла важную роль в политической жизни острова, так как в ней не только фиксировались династии и исторические события, но и давались оценки деяниям царей, иногда нелестные (после VI века. Продолжением Махавамсы стала Чулавамса). Поскольку эти хроники считались священными у сингалов, то в соответствии с буддийскими представлениями их переписывание приносило массу религиозных заслуг, и, несмотря на попытки некоторых правителей уничтожить эти хроники, монахи ревностно хранили рукописи и тем самым сохраняли преемственность традиций в условиях регулярных тамильских нашествий и феодальных войн на острове.

При царе  (301—328 гг.) Судатта, вице-король Калинги, и Хемала привезли . Китхсиримеван бережно хранил реликвию и приказал ежегодно проводить церемонию в её честь. Этот зуб стал одним из самых священных предметов в стране и символом сингальского
; его хранили монахи традиции Абхаягири.

Когда китайский монах Фасянь в начале V века посетил Шри-Ланку, он обнаружил там 5000 монахов традиции Абхаягири, 3000 монахов Махавихары и ещё 2000 — Четияпаббатавихары (). Примерно в 406 году в вихаре Абхаягири он смог получить санскритскую копию Винаи школы Махишасака. Затем она была переведена на китайский язык и дошла до наших дней в составе Китайского канона под названием .

Главными архитектурными сооружениями шри-ланкийского буддизма в то время стали куполообразные ступы, в которых хранились буддийские реликвии. В Анурадхапуре главных ступ было пять:  (часть комплекса Махавихары), , Руванвелисая (также известная как Махаступа), Абхаягири и Джетвана (самая большая ступа в городе Анурадхапуре, а на момент постройки она вполне могла самой большой буддийской ступой в мире).

Известно, что в VIII веке на Шри-Ланке были практикующие различных школ буддизма, в том числе Махаяны, и более эзотерической Ваджраяны. В то время на острове побывали два монаха из Индии, проповедовавшие эзотерический буддизм в Китае — Ваджрабодхи и Амогхаваджра.

Абхаягири вихара оставалась влиятельным центром изучения Тхеравады, Махаяны и Ваджраяны со времён царя Анурадхапуры  (начало II в. н. э.) до XII века. Наверняка многие буддийские исследователи тогда писали свои работы и на санскрите, и на пали. Среди них возможно был Упатисса, написавший «Вимуттимаггу», также были Кавичакраварти Ананда () (автор «Саддхаммопаяны» ()), Арьядева, Арьясура (), мастера тантры Джаябхадра () и Чандрамали ().

С V века, после смерти царя Анурадхапуры  в 428 году, до XI века на острове Шри-Ланка наблюдалось ослабление царской власти в Анурадхапуре, продолжительная борьба между сингальскими королями, претендентами на власть и иностранными захватчиками — правителями государств Южной Индии из династий Чола, Паллава и Пандья. Все эти юго-индийские монархи поддерживали индуизм и часто стремились искоренить буддизм. В результате в те времена в Южной Индии буддистов практически не осталось, а на Шри-Ланке принесённые туда из Южной Индии буддийские традиции всё ещё сохранялись и поддерживались.

Но и на Шри-Ланке во время конфликтов буддийские монастыри всё чаще подвергались разграблению, и ситуация с буддизмом в целом ухудшалась. Но вопреки всему этому, в те времена продолжалось распространение буддийской культуры, искусства и архитектуры. В IX веке монастыри всё ещё оставались влиятельными, владели землёй, системами орошения, другим недвижимым и движимым имуществом. В основном, это всё им было предоставлено царями в бессрочное владение, и позволяло буддийским монастырям быть экономически самодостаточными и надёжно защищёнными силой власти сингальских королей. Но когда эти короли начинали междоусобные войны, они тоже нередко отнимали монастырское имущество; такое происходило при  (639—650 гг.) и при Кашяпе II (650—659 гг.).

В период между царствованиями Сены I (833—853) и  (956—972) город Анурадхапура пережил эпоху мира и процветания, в которую начался бурный рост строительства различных зданий и сооружений. Бо́льшая часть памятников древней архитектуры в этом городе, от которых в наши дни остались руины, датируется тем периодом. Но то процветание длилось относительно недолго; после произошло  войск индийского князя Раджендры I в центральные районы Царства Анурадхапуры. Это царство проиграло войну и перестало существовать, а его столица — город Анурадхапура — был опустошён.

Период Чолы (XI в.) 

После падения Царства Анурадхапуры сингальцы продолжали сопротивление завоевателям на юге Шри-Ланки, в основном в Царстве Роханы. Только в 1070 году  смог подчинить себе весь остров и основал . Этот царь решил поддержать буддизм, но к тому времени монашеская сангха Шри-Ланки пришла в такой упадок, что на всём острове не нашлось даже пяти бхикшу, чтобы можно было провести упасампаду и восстановить монашескую традицию. Пришлось направить религиозное посольство в Бирму, откуда на Шри-Ланку прибыло несколько высокопоставленных старших монахов с буддийскими текстами. Виджаябаху I также известен как строитель храма Зуба Будды.

Период Полоннарувы (XI—XV вв.) 
Следующим влиятельным деятелем сингальского буддизма был царь Полуннарувы  (правил в 1153—1186 гг.) и начал реформу шри-ланкийской буддийской сангхи. Де Сильва отмечает, что хотя самым значимым в той реформе традиционно считается возвышение Махавихары и репрессии против остальных школ буддизма, «недавние исследования показали, что это весьма неточно». Захватчики-индуисты из Чолы серьёзно нарушили деятельность всех буддийских сообществ, и в результате распада трёх основных традиций шри-ланкийского буддизма образовалось восемь братств. Паракрамабаху I объединил их всех в одну общину, в которой, по всей видимости, доминировали сторонники Махавихары, но соперничество между подшколами Тхеравады не прекратилось полностью.

Паракрамабаху I, наверно, понимал, что сангха разделена, развращена и нуждается в реформировании, особенно подшкола Абхаягири. Чула-вамса утверждает, что в буддийских монашеских общинах было много конфликтов в то время, а многие монахи стали жить скорее как миряне; некоторые даже женились и имели детей. Реформой сангхи, запущенной Паракрамабаху I, руководил опытный старший монах Махатхера Кассапа, хорошо знавший Сутры и Винаю. По некоторым источникам, в ходе той реформы часть бхикшу была лишена этого сана и поставлена перед выбором: либо возвращаться к мирской жизни, либо присоединиться к новой объединённой школе Тхеравады в качестве шраманер и затем попробовать заново получить посвящение в бхикшу.

Паракрамабаху I также известен тем, что восстановил древние города Анурадхапура и Полоннарува, а также многие буддийские ступы и вихары. Он же учредил такую должность, как  («царь сангхи»), и поставил этого бхикшу руководить всей монашеской сангхой острова и определять порядок посвящения в бхикшу.

По словам Элестайра Горнолла (), в период с X по XIII век на Шри Ланке произошёл бурный рост книгописания на языке пали. Это могло быть связано с тем, что монахи опасались нового вторжения на остров с индийского субконтинента или новых внутренних войн на Шри-Ланке, могущих опять привести к упадку буддизма, и потому старались успеть записать и сохранить хотя бы самое существенное из учений Будды.

Среди авторов и переписчиков той палийской литературы можно отметить таких видных буддийских учёных, как Ануруддха, Сумангала, Сиддхатта, ,  из вихары  и Моггаллана Тхера. Они написали «Подкомментарим» к Трипитаке, работы по грамматике и филологии, а также краткие изложения Абхидхармы и Винаи и учебники по этим дисциплинам, включая известную «Абхидхамматху-сангаху» Ануруддхи, и «Кавьи» — определённого стиля стихотворения на языке пали. В тех работах прослеживается влияние санскритской грамматики и поэтики, особенно в интерпретации учёного Ратнамати. В тот период в новых палийских работах всё чаще встречаются махаянские санскритские понятия.

В период Полоннарувы в Тхераваде набирают популярность «лесные монахи» (), обладающие выдающимися познаниями и ставшие лидерами реформистского движения.

После смерти Паракрамабаху Первого в царстве Полоннарувы начались междоусобицы, а захватчики из Южной Индии вновь стали нападать на Шри-Ланку, что в итоге привело к скорому упадку этого царства. Но и в последние десятилетия своего существования оно продолжало оказывать поддержку буддизму; при царе  (правил с 1187 по 1196 г.) были возведены известные буддийские культовые сооружения: ,  и .

Последним сингальским царём, сидевшим в городе Полуннаруве, был правитель  , который стоял у власти с 1302 по 1310 год, фактически был вассальным правителем, зависимым от Пандьи, и был вынужден покинуть Полоннаруву и отступить в Дамбадению. После этого и другим сингальским вождям пришлось отступать на юг Шри-Ланки, в города Курунегала,  и другие, спасаясь как от южноиндийских захватчиков, так и от войск расширяющейся индуистской тамильской Джафны, контролировавшей северо-запад острова.

Такая общественно-политическая ситуация вела к упадку не только суверенные сингалезские монархии, но и буддийскую сангху; монашеская дисциплина вновь начала снижаться. Последние сингальские цари предпринимали различные меры сопротивления упадку, в частности, пытались очистить сангху от недостойных монахов и сосредоточить управление ей в руках единовластного сангхараджи (как это сделали цари Гамполы). В части устранения противоречий между шри-ланкийскими подшколами Тхеравады это в основном сработало в то время; тогда же буддисты Шри-Ланки восприняли некоторых махаянских и индуистских божеств, обряды и церемонии других школ буддизма.

Несмотря на все эти смуты, Шри-Ланка воспринималась буддистами Юго-Восточной Азии как новая святая земля, хранящая зуб Будды, поскольку на континенте был ещё худший , а потом произошло Мусульманское завоевание Южной Азии.

При последних царях Дамбадении расцвела религиозная поэзия; один из них — Паракрамабаху III — сам написал сборник стихов в стиле махакавья под названием «Кавсилумина», в которых пересказываются истории из комментария Дхаммапады.

Португальский период (1505—1658) 

С XV века начинается европейская колонизация острова. В начале XVI века Шри-Ланка была раздроблена на множество мелких государств, враждовавших между собой. Португальская Империя, вторгшаяся на остров в 1505 году, пользовалась этим, вмешивалась в местные войны и постепенно завоёвывала всё большую часть острова. Власть над Шри-Ланкой была важна для Португалии тем, что позволяла контролировать торговлю корицей; подконтрольный ей город Коломбо стал одним из крупнейших центров этой торговли. В период между 1597 и 1658 год значительная часть Шри-Ланки оказалась под контролем португальцев и стала Португальским Цейлоном, хотя их власть там была не очень сильной и нередко случались восстания. А государство Канди — единственное из всех Шри-Ланкийских княжеств того времени — смогло остаться независимым.

На подконтрольных им террирориях португальцы старались всячески насаждать католицизм. В ходе войн с сингальцами они нередко разрушали буддийским монастыри или передавали их католической церкви. Первые европейские христианские миссионеры прибыли на Шри-Ланку в XVI веке. Не только буддизм, но и все нехристианские религии португальскими властями подавлялись и преследовались, а обратившимся в католицизм местным жителям давалось множество привилегий. В результате такой политики число христиан на Шри-Ланке значительно увеличилось, в Коломбо, Галле, Негомбо и других прибрежных городах возникли католические общины, церкви, колледжи, появилась прослойка т. н. португальских бюргеров со своими праздниками и фестивалями. Буддийская сангха на раздираемом войнами острове ослабла настолько, что даже в Канди не осталось достаточно тхеро для посвящения новых бхикшу, и правителю этого государства  пришлось обращаться к бирманской сангхе с просьбой прислать монахов.

Голландский период (1658—1796) 

Голландцы вторглись на Шри-Ланку в 1612 году, и до 1658 года воевали с португальцами за власть над островом. Царство Канди в той войне поддерживало голландцев. В итоге голландцы победили и захватили бо́льшую часть прибрежных территорий острова, а Канди сохранило контроль над внутренними районами Шри-Ланки. Голландские протестанты продвигали свою религию не столь рьяно, как португальские католики. Однако голландские власти подвергали дискриминации и католиков, и всех нехристиан, включая буддистов. Конфискованное португальцами имущество буддийских храмов и монастырей не было возвращено; в некоторых городах запрещалось проведение любых религиозных церемоний, кроме протестантских. И среди оставшихся португальцев, и среди голландцев находились религиозные фанатики, которые уничтожали буддийские святыни и преследовали членов сангхи.

В это же время в Канди буддизм оставался государственной религией. Кандийские правители по-прежнему хранили зуб Будды и поддерживали сангху так же, как и древние сингальские цари. Но несмотря на это, в XVIII веке мужская монашеская сангха ослабла настолько, что линии ученической преемственности бхикшу прервались. Произошло это из-за дефицита старших бхикшу — тхеро. В буддизме Тхеравады человек может стать тхеро через десять лет непрерывного пребывания в статусе бхикшу. А для того, чтобы провести упасампаду и сделать буддиста бхикшу, нужно собрать не менее десяти тхеро, в крайнем случае — не менее пяти. Но в какой-то момент во всём государстве Канди или даже на всём острове Шри-Ланка не оказалось даже пяти тхеро, и правильное проведение упасампады стало невозможным. Ранее посвящённые бхикшу и тхеро умирали или покидали монашескую сангху, а новые появиться уже не могли. Желающие, но не могущие стать бхикшу буддисты становились «полумонахами» — «ганиннансами» (ganinnanses), которые не проходили упасампаду, но старались жить как бхикшу (по правилам Винаи) и исполнять примерно ту же роль в буддийском обществе. Кандийские цари снова обращались к бирманской сангхе с просьбой прислать тхеро для возобновления упасампады и восстановления бхикшу-сангхи на Шри-Ланке, но эти усилия долго не приводили к успеху.

Самую успешную попытку возрождения шри-ланкийской бхикшу-сангхи предпринял тхеро  (1698—1778), который пригласил других тхеро и бхикшу из Таиланда, вместе с ними возобновил проведение упасампады и основал  — доныне существующую монашескую подшколу Тхеравады. При поддержке царя Канди  он возрождал буддийские ритуалы и устроил ежегодный «фестиваль зуба Будды» — , который проводится и в наши дни. Но тот же царь Кирти Шри Раджасинха издал декрет о том, что бхикшу в Сиам Никае могут быть только люди из касты  (земледельцев); представители других каст не должны допускаться к упасампаде, а уже прошедшие её подлежат исключению из монашеской сангхи.

В период царствования Кирти Шри Раджасинхи (1747—1782) и  (1782—1798) были восстановлены многие буддийские храмы, разрушенные в ходе предшествующих войн, и построены новые (более всего в городе Канди и его окрестностях, в том числе , , ).

Британский период (1796—1948) 

Английская колонизация (1796—1948), наиболее гуманная по форме, нанесла самый чувствительный удар по буддизму в результате ликвидации кандийской монархии (1815), отделения буддизма от государства, введения денежной формы земельного налога и проведения аграрной реформы. Последние два мероприятия подорвали кастовую структуру и разрушили многие традиции сингальского общества. Это привело к идеализации «старого доброго времени» и готовности защищать свою религию, то есть была подготовлена почва для идеологизации буддизма и политизации сангхи. В 1860 начали выходить 2 газеты, призывающие к защите буддизма. В 1865—1873 прошли острые диспуты между христианскими и буддийскими проповедниками, в которых победа чаще всего была на стороне последних. В 1898 была создана Ассоциация буддийской молодёжи, в 1918 — Цейлонский буддийский конгресс, в 1937 — Великий совет сингалов, в 1946 — Объединённый совет бхиккху, в 1955 опубликован доклад «Предательство буддизма», описывающий бедственное положение буддизма по сравнению с христианством, в 1956 создан Объединённый фронт бхиккху, принявший активное участие в политической борьбе за власть.

В 1795—1796 году голландские владения на Шри-Ланке перешли под контроль Британской Ост-Индской компании, а в 1815 британская армия смогла завоевать территорию государства Канди, раздираемого внутренними конфликтами, и сместить сингальского короля. Остров оставался под контролем Великобритании до 1948 года, и до 1972 Шри-Ланка оставалась британским доминионом. В соглашении о капитуляции — Кандийской конвенции (), которую проигравшее войну Канди было вынуждено подписать, был пункт о том, что буддийская религия получит защиту и поддержку британских властей.

В первой половине XIX века была основана новая монашеская подшкола . Её создали монахи и будущие монахи, которые не принадлежали к касте говигама и не могли быть членами Сиам Никаи. Их делегация отправилась в Бирму в первом десятилетии XIX века и вернулась вместе с бирманскими тхеро, которые принесли на Шри-Ланку новую линию преемственности бхикшу, не ограниченную кастовой принадлежностью. Амарапура Никая развивалась в основном в прибрежных регионах, но иногда продвигалась и на террирорию Канди.

Британские власти, хоть и давали преференции христианам, не проявляли открыто враждебности к буддизму, опасаясь, что религиозные противоречия могут привести к политической смуте. В первые два десятилетия британского владычества правительство официально не оказывало поддержки христианским миссионерам, и те могли полагаться лишь на собственные ресурсы. Количество обращённых в христианство медленно, но устойчиво росло — в основном на территории бывшего Канди. Проповедь христианства (с очернением буддизма) чаще всего велась в созданных европейцами учебных учреждениях; после получения европейского образования местные жители могли быть приняты на государственную службу. Христианские миссионеры также писали на сингальском языке трактаты с критикой буддизма и пропагандой христианства

После 1830-х годов британцы стали активнее поддерживать христианские миссии, вероятно под влиянием промиссионерских политиков вроде лорда  и губернатора Стьюарта Маккинзи (; правил в 1837—1841 гг.), а также самих миссионерских агентств. В тот период миссионерские организации имели доминирующее влияние в образовании и полагали, что это им поможет обратить в христианство в первую очередь местные элиты. В 1848 году произошло восстание против британских властей, после которого официальная связь государства с буддизмом была разорвана. Однако после подавления этого восстания британское правительство стало более консервативным в религиозных и социальных вопросах, и во второй половине XIX века прекратило поддерживать христианских миссионеров, которые раздражали сингалезцев.

Возрождение буддизма 

Во второй половине XIX века на Шри-Ланке начался буддийский ривайвел — национальное движение за возрождение древних традиций буддизма, ставшее ответом на христианское миссионерство и британскую колонизацию. Толчок движению дали публичные дискуссии между христианскими священнослужителями и буддийскими монахами, такими как  и . Пять больших публичных дебатов с протестантскими миссионерами состоялись в 1865-м (дебаты Баддегама и Варагода), 1866 (Уданвита), 1871 (Гампола) и в 1873 году (Панадура). Среди обсуждаемых тем были: Бог, душа, воскресение, карма, перерождение, нирвана и принцип взаимозависимого возникновения. В знаменитой дискуссии, прошедшей в 1873 году в городе , Гунананда Тхера одержал явную победу.

Британские власти на Шри-Ланке в тот период времени проводили религиозно-нейтральную политику, опасаясь повторения конфликтов и беспорядков на религиозной почве, и буддисты смогли действовать более открыто, чем прежде, создать свои общественные организации, такие как «Общество распространения буддизма» (), и религиозные учебные заведения (в их числе  и ), издавать буддийскую литературу. Тогда же появилась новая буддийская школа, уделяющая повышенное внимание монашеской дисциплине — Раманна Никая, отделившаяся от Амарапуры Никаи. Обе эти школы активно способствовали возрождению буддизма на Шри-Ланке, в то время как третья — Сиам Никая в Канди — в основном не участвовала в этом.

В 1880 году американский офицер Генри Стил Олкотт приехал на Шри-Ланку вместе с основательницей «Теософского общества» Еленой Петровной Блаватской и стал активно участвовать в ривайвеле. Он с интересом прочитал про дебаты в Пандуре и переписывался с Гунанандой. Олкотт общался и с другими буддийскими монахами, в том числе с Сумангалой Тхерой, узнавал от них подробности про эту религию и в итоге сам стал буддистом. В том же 1880 году Олкотт вместе с сингальскими буддийскими лидерами основал «Буддистское теософское общество» () с целью создания буддийских учебных школ (которых в то время было всего три на всём острове, а к 1940 году стало 429); он также спонсировал буддийские колледжи, в том числе  в Коломбо и  в Канди. Ещё Генри Олкотт собрал коллекцию переводов буддийских писаний, выполненных западными индологами, и основываясь на них, в 1881 году написал «Катехизис буддиста» (), который представлял буддизм как «научную религию» и использовался в буддийских школах до конца XX века.

Шриланкийское «Теософское общество» под руководством Олкотта выпускало собственные издания для распространения буддизма: гезету на сингальском языке под названием «Sarasavisandarasa» и её англоязычную версию — The Buddhist. Все эти усилия не пропали даром: Весак стал выходным днём, буддистская регистрация брака была разрешена и признана, возрос интерес к буддизму. Олкотт участвовал в создании нового Буддийского флага. Присутствие на Шри-Ланке группы граждан западных стран, выступающих в защиту буддизма, весьма усилило буддийскую сангху.

Другой важной фигурой ривайвела стал Анагарика Дхармапала, который сначала был переводчиком при Олкотте, а затем немало поездил по миру, проповедую буддизм и устанавливая связи с духовенством различных религий, теософами, исследователями, представителями элиты и другими интересными людьми. На Шри-Ланке он поддержал буддизм не только словами, но и созданием многочисленных буддийских школ, больниц, семинарий и газеты Sinhala Bauddhaya, в которой был автором еженедельной колонки.

После поездки в Индию Анагарика Дхармапала в 1891 году основал панбуддистское «Общество Махабодхи» с целью возрождения буддизма в Индии и восстановления буддийских святынь в Бодх-Гае, Сарнатхе и Кушинагаре. Это общество также стремилось создать всемирную сеть буддистов и объединить их. Дхармапала представлял буддизм Тхеравады как одну из мировых религий на заседании  в 1893 году.

В шриланкийском буддийском ривайвеле сочетались сугубо националистический антиколониализм с буддистским интернационализмом. Несмотря на то, что многие сторонники возрождения буддизма на Шри-Ланке резко отрицательно относились к христианским миссионерам, это религиозное движение нередко называли «протестантским буддизмом» из-за того, что его тактика, идеи и организационные формы были сходными с современными протестантскими, но чаще относили к необуддизму.

Другим ключевым элементом этого ривайвела было движение за трезвость, к которому присоединились и некоторые христиане Шри-Ланки; были созданы многочисленные общества трезвости. В начале XX века многие участники движения за возрождение буддизма и за трезвость были также тесно связаны с националистским движением за независимость. Самый известный из них — Анагарика Дхармапала, но стоит упомянуть также братьев Сенанаяке (в основном , Дона Чарльза и Дона Стивена) и .

Период независимой Шри-Ланки (1948 — н.в.) 
В настоящее время буддизм исповедуют сингалы (60 % населения). В стране более 6 тыс. монастырей и храмов, около 20 тыс. членов сангхи. Имеются три секты: Сиам-никая (основана в 1753), Амарапура-никая (основана в 1803), Раманья-никая (основана в 1863). Наиболее массовой и богатой является Сиам-никая (14 тыс.), которая опирается на крестьян-землевладельцев. Амарапура-никая (4 тыс.) влиятельна среди городских слоёв. Раманья-никая (2 тыс.) является аскетической сектой, борющейся за чистоту буддизма и буддийского образ жизни. Имея значительный опыт политической борьбы, ланкийские монахи постоянно укрепляют свои социально-экономические позиции, добиваясь от каждого правительства определённых уступок в пользу сангхи. Повышение социальной и политической роли сангхи ведёт к обострению религиозно-этнических противоречий на острове; к падению престижа буддийских монахов; к размежеванию между радикально настроенными монахами и консервативной частью сангхи, не желающей терять своего религиозного авторитета и доходов.

Вероучение

Развитие письменной традиции Тхеравады 

Первоначально на Шри-Ланке буддийское вероучение (Трипитака) передавалось устно, но в первом веке до нашей эры (согласно Махавамсе) участились войны и голод, и пришлось записать его, чтобы не потерять. Что и было сделано в храме .  утверждает, что это «самая ранняя из имеющихся у нас записей буддийских писаний, где-либо сделанных».

Все сохранившиеся написанные на Шри-Ланке палийские тексты происходят из традиции Махавихара.В Абхаягири и других традициях несомненно было немало своих писаний, но ни одна из их работ на языке пали до нас не дошла.

Буддисты Тхеравады также написали сборник комментариев к писаниям под названием «Аттхакатха»; возможно, в него вошли и тексты неизвестных индийских авторов времён Махинды. Также существовали различные комментарии к Трипитаке, написанные на сингальском языке, например, «Маха-аттхакатха» («великий комментарий»), ныне утраченная. Кроме того, тхеравардины Шри-Ланки переводили на сингальский язык некоторые тексты Палийского канона и писали пояснения к ним, чтобы учение Будды могли изучать и те, кто не владет пали. И сам сингальский язык во времена Царства Анурадхапуры испытал значительное влияние пали, равно как санскрита и тамильского.

В результате работы поздних южно-индийских исследователей, связанных с Махавихарой, особенно Буддхагхоши (IV—V в. н. э.), Дхаммапалы и , шри-ланкийские буддисты приняли пали как основной язык преподавания учения. Так пали стал «лингва франка» буддизма Тхеравады, что позволило шри-ланкийским традициям распространиться за пределы острова, поддерживать связи с буддийскими общинами Южной Индии и Юго-Восточной Азии.

Влияние Махаяны 

Почитание бодхисаттвы Авалокитешвары, известного также под именем Локешвара Натха (), продолжается на Шри-Ланке по сей день. В более поздние времена некоторые буддисты Тхеравады, получившие образование западных странах, пытались отождествить Натху с Майтреей. Однако буддийские традиции и базовая иконография, включая изображения Амитабхи на его короне, идентифицируют Натху как Авалокитешвару.

Даже по одним скульптурным свидетельствам понятно, что Махаяна явно была распространена повсюду [на Шри-Ланке], несмотря на то, что по современным представлениям об истории буддизма на острове присутствует непрерывная и чистая линия Тхеравады (допускается лишь то, что подобные тенденции были переданы в другие части Юго-Восточной Азии со шри-ланкийскими линиями посвящения). Остатки большого культа Авалокитешвары можно увидеть в современной фигуре Натхи.

Цари Шри-Ланки нередко объявлялись бодхисаттвами, начиная с царя Анурадхапуры  (правил в 247—249 гг.), которого величали  ( — «великое существо») — а этот эпитет употребляется почти исключительно в Махаяне. Многие другие главы государств, бывших на Шри-Ланке, тоже описываются как бодхисаттвы, а их царские обязанности явно ассоциируются с десятю парамитами. Некоторые из них заявляли, что в прошлых жизнях получили пресказания достижения Пробуждения.

Бхикшуни-сангха 
Сформированная Сангхамитрой и другими учёными монахинями, прибывшими вместе с ней, бхикшуни-сангха на Шри-Ланке (на местных языках называемая «Бикхуни Сасана» или «Мехейни Сасна») действовала более тысячелетия. Если верить Махавамсе, царь Тисса уважал Санхамитру наравне с её братом Махиндой, и монахини сполна получили королевское покровительство, материальную поддержку и общественное уважение.

В Дипавамсе сообщается, что эта сангха быстро разрасталась, привлекая всё новых и новых женщин всякого возраста и сословия. Получавшие полное монашеское посвящение отлично знали писания и уже были готовы учить других буддисток жить по правилам Винаи. Семьдесят две бхикшуни названы в Дипавамсе по именам, и там же говорится о тысячах других. Есть и археологические свидетельства длительного процветания бхикшуни-сангхи на Шри-Ланке.

Шри-ланкийская бхикшуни-сангха дала ответвления в другие регионы и другие школы буддизма. Так, в 429 году нашей эры бхикшуни Девасара, понимая, что из-за голода и войны женская монашеская сангха на Шри-Ланке может совсем исчезнуть, взяла отводок от дерева Бодхи в Анурадхапуре и отправилась с миссией в Китай, чтобы там создать такую же сангху. Ей это удалось, и некоторые линии женской ученической преемственности от Девасары сохранились до наших дней в школах Махаяны.

На само́й Шри-Ланке бхикшуни-сангха продержалась ещё несколько столетий, примерно до 1017 года нашей эры. Последнее упоминание о создании нового тхеравадинского женского монастыря — Махаваллаки (Mahawallaka) — относится к периоду царствования  (вторая половина X в. н. э.). Исчезновение буддийского монашества на Шри-Ланке связывают с вторжением на остров войск государства Чола, которым правили индуисты из Южной Индии. После этого вторжения несколько лет подряд на Шри-Ланке никто не видел ни бхикшу, ни бхикшуни. Линии ученической преемственности там снова прервались — как у монахинь, так и у монахов, и потом несколько веков монашеской сангхи на этом острове не существовало. Бхикшу-санху на Шри-Ланке возродил монах  при поддержке короля Виджаябаху () в 1753 году. Первые известные попытки восстановить бхикшуни-сангху на Шри-Ланке относятся к концу XIX столетия, а возобновить посвящение в бхикшуни там удалось только в начале XXI века.

Буддистки-тхеравардинки острова вновь оказались в той же ситуации, которая была до прибытия Сангхамитры: при невозможности пройти упасампаду и стать бхикшуни они могли быть лишь десятиобетными «полумонахинями» — . В 1983 году Департамент буддийских дел Шри-Ланки решил поддержать десятиобетниц, и для них был создан названный в честь Сангхамитры образовательный центр «Шри Сангхамитта» (Sri Sanghamittā Education Center). Но только в 1986 году он был официально признан правительством и получил государственное финансирование; однако настоятельница жаловалась, что оно намного меньше, чем для монахов, и потому эта школа живёт в основном на пожертвования мирских буддистов. Известно, что в 2002 году этот образовательный центр продолжал работать и по-прежнему испытывал материальные трудности.

В 2000-х годах сообщалось, что несколько сторонниц Тхеравады из западных стран и несколько местных буддисток той же школы стали бхикшуни на Шри-Ланке, потом — что там уже есть несколько сотен буддийских монахинь.

См. также 
 Всемирное братство буддистов

Пояснения

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Гашков И. Буддисты собираются в кулак. Формируется международный альянс радикалов в Юго-Восточной Азии // Независимая газета — Религии
 
 

 на других языках